Caligodorus är ett släkte av skalbaggar. Caligodorus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Caligodorus